Tunceli (zazaisch Mamekiye, kurdisch Mamekî) ist die Hauptstadt der türkischen Provinz Tunceli in Ostanatolien. Die Stadt liegt etwa 580 Kilometer (Luftlinie) östlich der Landeshauptstadt Ankara. Früher stand hier das Dorf Mameki. Die alevitische, zazaische Bevölkerungsmehrheit bezeichnet ihre Stadt mit dem zazaischen Namen der Region Dersim.

Lage 
Die Provinzhauptstadt liegt am Fuße eines Berges und wird auf allen Seiten von Gebirgsketten umgeben, was die Stadt viele Jahre schwer zugänglich machte.
Ungefähr acht Kilometer nordwestlich von Tunceli beginnt der Munzur-Vadisi-Nationalpark, der größte und erste Nationalpark der Türkei (1971 eröffnet). Tunceli liegt an der Mündung des Pülümür Çayı in den Munzur Çayı. In der Stadt findet jeden Sommer das Munzur Kültür ve Doğa Festivali (Munzur Kultur- und Naturfestival) statt. Zu diesem Anlass erscheinen zahlreiche prominente Gäste, die durch musikalischen Auftritten mitwirken. Die Besucherzahl des Festivals überschreitet manchmal 60.000.

Geschichte 
Im Osmanischen Reich hieß die Stadt Kalan und war Teil der Region Dersim. 1847 wurde Dersim ein Sandschak mit der Hauptstadt Hozat. Die Provinz Tunceli wurde 1935 errichtet. 1946 wurde die Stadt in Tunceli umbenannt und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz.

Der Landkreis 
Tunceli ist auch Hauptort eines direkt dem Gouverneur (Vali) unterstellten Kreises, dem zentralen Landkreis (Merkez). Der Kreis hat keine Außengrenzen zu anderen Provinzen und wird von allen anderen Kreisen der Provinz begrenzt, mit Ausnahme von Çemişgezek im äußersten Westen der Provinz. Der Kreis gliedert sich neben der Hauptstadt noch in 53 Dörfer (Köy) mit insgesamt 4.556 Einwohnern (im Schnitt 86 pro Dorf). Burmageçit ist mit 659 Einwohnern das größte Dorf im Kreis und gleichzeitig auch der Provinz. 15 Dörfer haben mehr Einwohner als der Durchschnitt, 23 Dörfer haben weniger als 50 Einwohner.

Die Nachbarkreise sind:

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Tunceli und den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).
Der Kreis hat die höchste Bevölkerungsdichte in der Provinz (das Dreifache des Provinzdurchschnitts) und das niedrigste Durchschnittsalter 2017 (Männer: 32,73; Frauen: 34,97; Gesamt: 33,74 Jahre).

Volkszählungsergebnisse 
Zu den Volkszählungen liegen folgende Bevölkerungsangaben über die Stadt, den Kreis, die Provinz und das Land vor: Ein Teil der Werte (1960 und davor sowie 1997) wurden PDF-Dokumenten entnommen, die über die Bibliothek des TÜIK abruf- und downloadbar sind.

Klimatabelle

Politik 
Bei den Kommunalwahlen 2014 wurde Mehmet Ali Bul von der BDP zum Bürgermeister gewählt. Der Bürgermeister und seine Stellvertreterin Nurhayat Altun wurden am 16. November 2016 festgenommen. Das Innenministerium der Türkei teilte am 17. November 2016 mit, dass Mehmet Ali Bul abgesetzt worden sei, und ernannte einen kommissarischen Bürgermeister. Bei den Kommunalwahlen 2019 wurde Fatih Mehmet Maçoğlu von der TKP (Türkiye Komünist Partisi) gewählt.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Mansur Bildik (* 1949), Saz-Spieler und Mitbegründer des Saz-Vereins Wien
 Hidir Gürakar (* 1953), deutsch-türkischer Politiker (SPD)
 İbrahim Coşkun (* 1955), Künstler
 Çetin Güngör (1957–1985), kurdisches Führungs- und Gründungsmitglied sowie Dissident der PKK
 Ali Güngörmüş (* 1960), deutscher Koch und Fernsehkoch
 Kabire Yildiz (* 1960), deutsch-kurdische Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Saime Aşkın (1961–1984), kurdisches Führungs- und Gründungsmitglied sowie Dissident der PKK
 Kenan Güngör (* 1969), deutscher Soziologe und Politikberater
 Kemal Halat (* 1971), Fußballspieler und -trainer
 Mikail Aslan (* 1972), kurdischer Zaza-Sänger
 Necla Rüzgar (* 1972), Künstlerin
 İntizar (* 1974), Musikerin
 Nuray Şahin (* 1974), kurdisch-deutsche Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Mukadder Püskürt (* 1977), österreichische Dokumentarfilmerin
 Selçuk Şahin (* 1981), Fußballspieler
 Karim Günes (* 1986), deutscher Schauspieler türkischer Abstammung

Weblinks

Einzelnachweise